Банатски-Моноштор (, ) — село в Сербии, в общине Чока, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 135 жителей (по переписи 1991 года — 152 жителя).

Демография 
В селе Банатски-Моноштор в 2002 году проживало 116 совершеннолетних жителей, средний возраст 47,4 лет (43,2 года у мужчин и 52,1 года у женщин). В селе есть 59 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,29.

Село главным образом населено венграми, по результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины